Robert Carlin est un nom pouvant désigner:

 (1871-1950), joueur de cricket anglais
Robert H. Carlin (1887-1953), homme politique canadien
Robert Carlin (1901-1991), homme politique canadien

Voir aussi

Carlin, Robert